Jo Angenot, dessinateur de bandes dessinées ;
 Laurent Angenot (1873-1949), violoniste belge ;
 Marc Angenot (1941- ) professeur canadien de littérature française d'origine belge ;
 Marcel Angenot (1879-1962), peintre, écrivain et journaliste belge, père de Marc Angenot ;
  (1893-1979), général français ;
 Pierre Angenot (1943- ), professeur québécois, spécialiste d'éducation et de pédagogie ;
 Robert Angenot, poète et romancier belge ;
 Valérie Angenot, égyptologue, fille de Marc Angenot, petite-fille de Marcel Angenot.